Алексей Еськов:
 Еськов, Алексей Алексеевич (1944—2002) — советский футболист.
 Еськов, Алексей Игоревич (род. 1978) — российский футбольный судья.